Theodore Roosevelt – 26. prezydent USA
 Franklin Delano Roosevelt – 32. prezydent USA
 Eleanor Roosevelt – żona 32. prezydenta USA, polityk
 Theodore Roosevelt Jr. – amerykański polityk i wojskowy
 Roosevelt – francuski żeglarz, olimpijczyk
Miejscowości w USA:
 Roosevelt – jednostka osadnicza w stanie Arizona, w hrabstwie Gila
 Roosevelt – miasto w stanie Minnesota, w hrabstwie Roseau
 Roosevelt – miasto w stanie New Jersey, w hrabstwie Monmouth
 Roosevelt – jednostka osadnicza w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Nassau
 Roosevelt – miejscowość w stanie Oklahoma, w hrabstwie Kiowa
 Roosevelt – miasto w stanie Utah, w hrabstwie Duchesne
 Roosevelt – jednostka osadnicza w stanie Waszyngton, w hrabstwie Klickitat
 Roosevelt – miejscowość w stanie Wisconsin, w hrabstwie Burnett
 Roosevelt – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Taylor

Gminy w USA:
 Roosevelt (ang. Roosevelt Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Pocahontas
 Roosevelt (ang. Roosevelt Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Decatur
 Roosevelt (ang. Roosevelt Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Beltrami
 Roosevelt (ang. Roosevelt Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Crow Wing
 Roosevelt (ang. Roosevelt Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Renville
 Roosevelt (ang. Roosevelt Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Burnett
 Roosevelt (ang. Roosevelt Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Taylor
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Roosevelt (ang. Roosevelt County) – w stanie Montana
 hrabstwo Roosevelt (ang. Roosevelt County) – w stanie Nowy Meksyk